Adhémar Marquant, né à Reims, est un peintre et vitrailliste français qui a exercé son art à Reims et à Paris. Il exerça également la peinture sur chevalet.

Biographie 
Pierre Adhémar Marquant est né 1828 à Reims.
Il ouvre son entreprise à Reims en 1862. 
Il épouse Marie Vogel le 15 septembre 1851 à Châlons-en-Champagne. Il signe ses oeuvres "Marquant-Vogel".
Il a été membre de la commission archéologique de Reims.
En ?, Albert Vermonet succède à Adhémar Marquant-Vogel, 47 bis rue de Châtivesle à Reims.
Il décède en 1903.

Œuvres

Tableaux 
Le Cardinal Thomas Gousset ( quart ),
Armand Gerbault (1880),
Simon Leroy-Myon,
Pierre-Auguste Dérodé
Tableau du maître-autel de l’église Sainte-Barbe de Coingt : Sainte Barbe recevant la couronne du martyre (Dossier IM02001530).

Verrières 
Église Saint-Nicolas à Auvillers-les-Forges : Verrière à personnages (baie 1) : Immaculée Conception (Dossier IM08001649).
Église Saint-Aignan à Saint-Aignan : Ensemble de 4 verrières à personnages (baies 1, 2, 3, 4) et d'une rose figurée (baie 0) : Sacré-Cœur ; Vierge ; saint Joseph ; saint Aignan ; saint Eloi (Dossier IM08001379).
Église Saint-Pierre à Villers-Semeuse : Ensemble de 14 verrières à personnages et verrières décoratives (baies 0 à 12 ; baie occidentale) : Bon Pasteur ; saint Joseph, saint Nicolas ; saint Hubert, saint Eloi (Dossier IM08005723).
Église Sainte-Geneviève à Reims : Ensemble de 7 verrières des chapelles latérales, du bras sud du transept et première travée de la nef (baies , 9, 11, 13, 25 et 26),(Dossier IM51004312).
Synagogue de Reims : (Dossier IA51060450).

Liens externes

Bibliographie 
 Dictionnaire biographique de la Marne, Flammarion, 1907, Pages.842 à 843.
 Notice des travaux de peinture à l'huile et sur verre de Marquant-Vogel, artiste peintre

Articles connexes 
Liste des peintres verriers de Reims

Notes et références 

Maître verrier français
Peintre français du XIXe siècle
Naissance à Reims